Luis Aponte Martínez (1922–2012) – portorykański duchowny katolicki, arcybiskup San Juan, kardynał
 Luis Martínez (1925–2008) – hiszpański bokser, olimpijczyk
 Luis Martínez (ur. 1955) – kubański bokser, olimpijczyk
 Luis Martínez (ur. 1965) – portorykański judoka, olimpijczyk
 Luis Martínez (ur. 1967) – gwatemalski lekkoatleta, olimpijczyk
 Luis Bernardo Martínez (ur. 1967) – hiszpański zapaśnik, olimpijczyk
 Luis Martínez (ur. 1973) – hiszpański żeglarz, olimpijczyk
 Luis Martínez (ur. 1976) – hiszpański strzelec, olimpijczyk
 Luis Enrique Martínez (ur. 1982) – kolumbijski piłkarz
 Luis Martínez (ur. 1987) – meksykański piłkarz
 Luis David Martínez (ur. 1989) – wenezuelski tenisista 
 Luis Rojas Martinez (ur. 1990) – wenezuelski pływak
 Luis Martínez (ur. 1991) – gwatemalski piłkarz
 Luis Martínez (ur. 1995) – gwatemalski pływak

Zobacz też 
 Juan Luis Martínez